Puchar Europy w bobslejach 2016/2017 rozpoczął się 5 listopada 2016 roku w Siguldzie, a zakończył się 26 stycznia 2017 roku na torze w Winterbergu.

Obrońcami tytułu byli: W dwójkach kobiet Rosjanka Aleksandra Rodionowa, a wśród mężczyzn Niemiec Johannes Lochner, który triumfował również w klasyfikacji czwórek i kombinacji.

Tym razem Rosjanka nie startowała, a Niemiec zajął 32. miejsce w klasyfikacji generalnej dwójek oraz 30. w klasyfikacji czwórek, w obu przypadkach zwyciężając w jednym konkursie. W tym sezonie u pań zwyciężyła Niemka Anna Köhler, która pokonała drugą zawodniczkę w klasyfikacji lepszym bilansem miejsc, uzyskując taką samą liczbę punktów. W dwójkach panów natomiast najlepszy okazał się Niemiec Richard Oelsner, który w łącznej klasyfikacji uzyskał przewagę 90 punktów nad najbliższym rywalem. W klasyfikacji czwórek i kombinacji 1. miejsce zdobył Rosjanin Dmitrij Popow, zwyciężając łącznie w dwóch konkursach.

Kalendarz Pucharu Europy

Klasyfikacje

Dwójka kobiet

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Kombinacja mężczyzn

Bibliografia 

 

2016 w bobslejach
2017 w bobslejach
Puchar Europy w bobslejach
2016 w Europie
2017 w Europie